Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le Stade montois (seul club invaincu) qui obtient son deuxième titre consécutif dans cette compétition.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative et ces dernières dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Mont-de-Marsan (18 points) contre Racing (11), Dax (16) contre Bègles (14), Lourdes (16) contre Mazamet (12) et Grenoble (15) contre Béziers (16).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1960-1961
Rugby à XV en 1960
Sport en France en 1960
Rugby à XV en 1961
Sport en France en 1961